Sami steht für:

 Sami (Name), siehe dort für Namensträger
 Samen (Volk) (Eigenbezeichnung: Sámi), ein indigenes Volk im Norden Fennoskandinaviens
 Samische Sprachen, eine Untergruppe der finno-ugrischen Sprachfamilie
 Sami-Waldreservat, ein Schutzgebiet in Sierra Leone
 Sami (Rapper), ein deutscher Rapper

Orte in Griechenland:
 Sami (Gemeinde), Gemeinde auf der Insel Kefalonia
 Sami (Stadt), Stadt auf der Insel Kefalonia

Sonstige Orte:
 Sami (Burkina Faso), eine Gemeinde in Burkina Faso
 Sami (Distrikt), einen Distrikt in Gambia
 Sami (Central River Region), eine Ortschaft in diesem Distrikt

SAMI steht für:

 Stress Absorbing Membrane Interlayer, eine spannungsabbauende Zwischenschicht in der Straßensanierung
 Synchronized Accessible Media Interchange, eine strukturierte Auszeichnungssprache für Videountertitel
 South Africa Malaria Initiative, eine südafrikanische Forschungsinitiative zur Bekämpfung von Malaria
 Sami, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, eine schwedische Organisation, die Interessen von darstellenden Künstlern und Musikern vertritt
 San Andreas Mod Installer, ein Hilfsprogramm zur Modifizierung des Computerspiels Grand Theft Auto: San Andreas
 Societé d'applications et de moulages industriels, ein französisches Unternehmen mit Vertretung in Deutschland, das Walzen und Rollen aus Elastomer fertigt
 Saudi Arabian Military Industries, staatseigene saudi-arabische Rüstungsholding

Siehe auch:
 Prinz Sami, deutscher Stummfilm von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1917
 Sami, der Seefahrer
 Sami-Moschee, Moschee in Hannover-Stöcken
 Sámi soga lávlla, offizielle Hymne der Sámi
 Saami
 Sammie
 Samy

Abkürzung